Salomé of Salome is een Hebreeuwse vrouwennaam (te vergelijken met Salomon). Er zijn verschillende personen met de naam Salomé:
 Salome Alexandra, Joodse Hasmonese koningin
 Salomé I, de zuster van Herodes de Grote
 Salomé II, de dochter van Herodes Filippus en Herodias. Op deze Salomé hebben verder betrekking:
 Salomé (toneelstuk), toneelstuk van Oscar Wilde
 Salomé (opera), opera van Richard Strauss, gebaseerd op het stuk van Wilde
 Salomé (Mariotte), opera van Antoine de Mariotte, ook gebaseerd op het stuk van Wilde 
 Salomé (Bijbel), een Bijbelse persoon uit het Nieuwe Testament 
 Salomé (zangeres), een Spaanse zangeres

Salomé of Salome is de titel van diverse films. Vaak zijn dit verfilmingen van het bovengenoemde toneelstuk van Oscar Wilde.
 Salome (1910) van Ugo Faleno
 Salome (1918) van J. Gordon Edwards met Theda Bara en G. Raymond Nye
 Salomé (1923) van Charles Bryant met Mitchell Lewis en Nazimova
 Salome (1953) van William Dieterle met Rita Hayworth
 Salomè (1972) van en met Carmelo Bene
 Salome (1973) van Clive Barker met Anne Taylor
 Salome (1974), televisiefilm (verfilming van Strauss' opera) van Götz Friedrich met Teresa Stratas
 Salomé (1978) van Pedro Almodóvar met Isabel Mestres
 Salome (1981) van Laurice Gillen met Gina Alajar, Dennis Roldan en Johnny Delgado
 Salome (1986) van Claude d'Anna met Jo Champa
 Salome's last dance (1988) van Ken Russell met Imogen Millais-Scott, Stratford Jones en Glenda Jackson
 Salomé (1997), televisiefilm (verfilming van Strauss' opera) van Hans Hulscher met Catherine Malfitano
 Salomé (2001), televisieserie in 2 delen van Sergio Jiménez met Edith González
 Salomé (2002) van Carlos Saura met Aída Gomés
 Salomé (2013) van Al Pacino met Jessica Chastain 
 
Daarnaast is het de naam van:
 Salomé (gemeente), een Noord-Franse gemeente.
 Salome (Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
 Salomé (blauw druivenras), een jong Zwitsers druivenras, geschikt voor teelt in Nederland en België (ook bekend als Siramé)

Betekenis Salomé 

De naam Salomé kan 2 betekenissen hebben

 In het Hebreeuws betekent de naam 'vrede van/in Sion' of 'de vreedzame' 
 In het Germaans betekent de naam ongeveer 'door de goden beschermd'

In de Bijbel komt de naam ook voor, 3 personen in de Bijbel heten ook Salomé, waarvan de naam er 2 keer staat.